

Nom de famille 
Küttel ou Kuttel est un nom de famille notamment porté par : 
 Andreas Küttel (1979-), sauteur à ski suisse ;
 Arno Küttel (1963-), coureur cycliste suisse ;
  (1733-1808), bénédictin et prince-abbé suisse ;
 Blaise Küttel (1888-1956), taxidermiste suisse, père d'Eugène Küttel ;
  (1994-), handballeur suisse ;
 Eugène Küttel (1916-2002), taxidermiste et inspecteur du tourisme vaudois, fils de Blaise Küttel ;
  (1952-1997), footballeur suisse ;
 Mireille Kuttel (1928-2018), écrivaine et journaliste suisse.